Leakey je místopisný název a také příjmení mnoha osob.

příjmení
Caroline Leakey (1827–1881), anglická spisovatelka
Colin Leakey (*1933), anglický botanik
David Leakey (*1952), britský generál
Jonathan Leakey, obchodník a archeolog
Louis Leakey (1903–1972), keňský archeolog a přírodovědec
Louise Leakey (*1972), keňská paleontoložka
Mary Leakey (1913–1996), britská archeoložka
Louise Leakey (*1977), britská spisoatelka
Matt Leakey (*1980), britský konstruktér automobilů
Meave Leakey (*1942), britský paleontolog
Nigel Gray Leakey (1913–1941), keňská držitel řádu královny Viktorie
Phil Leakey (1908–1992), britský umělecký maskér
Philip Leakey (*1949), keňský politik
Rea Leakey, britský tankový velitel, spoluvynálezce Coles Universal Sun Compass
Richard Leakey (1944–2022), keňský archeolog, paleontolog a ochránce přírody
Leakey's Angels, trojice primatologů, vyslaných Louisem Leakeyem studovat primáty v přirozeném prostředí

místa
Leakey (kráter), měsíční impaktní kráter
Leakey (Texas), město v Texasu